Hierba sanguinaria puede referirse a:
El nombre común de la planta Dorycnium hirsutum.
El nombre común de la planta Paronychia argentea.